Meridian (« Méridien » en anglais) peut faire référence à :

Toponyme 

  plusieurs agglomérations de Californie ;
 Meridian, census-designated place située en Californie ;
  une agglomération du Colorado ;
 Meridian une agglomération de l'Idaho ;
 Meridian, une ville du Mississippi ;
 Meridian une agglomération de New York ;
  plusieurs agglomérations d'Oklahoma, dont Meridian dans le comté de Logan ;
 Meridian une agglomération de Pennsylvanie ;
 Meridian  une agglomération du Texas.

Autres 
 Meridian Ltd, une compagnie aérienne ukrainienne
 Meridian, une famille de satellites de télécommunications
 Meridian, une bande dessinée
 Meridian, (1976-) est le nom d'une actrice pornographique tchèque

Voir aussi